Jeníkov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Jeníkov (okres Chrudim)
 Jeníkov (okres Teplice)
 Golčův Jeníkov (okres Havlíčkův Brod)
 Větrný Jeníkov (okres Jihlava)